Калат — топоним. Может означать:

 Калат (Афганистан) — город в Афганистане.
 Калат (Иран) — город в Иране.
 Калат (Пакистан) — город в Пакистане.
 Калат (округ) — округ в составе пакистанской провинции Белуджистан.
 Калат (ханство) — историческое государство на территории современного Пакистана.
 Калат — вариант написания топонима Кальхат.